Heinrich Göppert
 Maria Göppert-Mayer

Zobacz też Geppert